Юффа — еврейская фамилия (диалектный вариант фамилии Иоффе).
 Юффа, Александр Яковлевич (род. 1951) — советский, российский химик, доктор химических наук (1987), профессор (1988), Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2001).
 Юффа, Даниил Александрович (род. 1997) — российский шахматист, гроссмейстер (2016), сын А. Я. Юффы.